Андрей Гриб:
 Гриб, Андрей Анатольевич (род. 1939) — советский и российский физик-теоретик в области физики элементарных частиц и космологии, доктор физико-математических наук, профессор, зав. Лабораторией теоретической физики имени А. А. Фридмана РГПУ.
 Гриб, Андрей Андреевич (1921—2000) — Герой Советского Союза.